Hortelã-brava é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

Hyptis crenata
Mentha arvensis
 Mentha suaveolens